

Biografia 
Figlio di Tolomeo VI Filometore e Cleopatra II, fu associato al trono dal padre già a partire dal 147 a.C. Quando, nel 145 a.C., Tolomeo VI morì in Siria, il figlio Tolomeo ascese al trono, finché non venne ucciso poco dopo dallo zio, Tolomeo VIII Evergete, che prese il suo posto.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Sovrani della dinastia tolemaica
Sacerdoti eponimi di Alessandro